Фенстер — фамилия. Известные носители:
 Фенстер, Борис Александрович (1916—1960) — русский советский артист балета, балетмейстер. Народный артист РСФСР (1957).
 Фенстер, Иеремия Яковлевич (1868—1944) — русский военачальник, генерал-майор (1914). Участник похода в Китай 1900—1901 годов.